Hutton kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick Wollaston Hutton
 William Hutton

Robotskapade auktorsförkortningar